Iribas és una localitat navarresa pertanyent al municipi de Larraun. Es troba a 35 km de Pamplona. La població era de 39 habitants l'any 2014, amb una densitat de població de 5,67 hab/km² i una superfície de 6,88 km².

Referències